В списке населённые пункты распределены по районам области.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов — посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов (выделены оранжевым цветом) — по оценке на 1 января  года.

Ирбитский (городской округ Ирбитское муниципальное образование)

Каменский (Каменский городской округ)

Камышловский

Красноуфимский (городской округ Красноуфимский округ)

Невьянский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Невьянского района образованы два городских округа: Невьянский и Верх-Нейвинский.

Нижнесергинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Нижнесергинского районы образованы два муниципальных образования: Нижнесергинский муниципальный район и Бисертский городской округ.

Новолялинский (Новолялинский городской округ)

Пригородный (Горноуральский городской округ)

Пышминский (Пышминский городской округ)

См. также 
Населённые пункты Свердловской области
Населённые пункты Свердловской области в районах (от А до З)
Населённые пункты Свердловской области в районах (от С до Я)

Примечания 

Свердлововская область